Masters 2012 (BGC Masters) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 15 och 22 januari 2012 i Alexandra Palace i London, England. Det var första gången som turneringen avgjordes i denna arena, tidigare har den hållits i Wembley Arena. Neil Robertson vann turneringen efter att ha slagit Shaun Murphy i finalen med 10–6. Det var Robertsons första Masterstitel.

Händelser i samband med turneringen
Stephen Hendry missade Masters för första gången sedan sin debut 1989, efter att ha ramlat ur topp-16 på världsrankingen.
Ingen av de två finalisterna, Neil Robertson och Shaun Murphy, hade före årets Masters nått längre än kvartsfinal i turneringen.
Alla matcherna fram till finalen slutade antingen 6–2, 6–3 eller 6–4. Det är första gången sedan 1980 som ingen match har gått till avgörande frame.
Neil Robertson blev den 12:e spelaren i historien att vinna både VM och Masters. Han blev även den 4:e icke-brittiske vinnaren i Masters.
Detta var Robertsons sjunde stora titel. Han har fortfarande aldrig förlorat en TV-sänd final, av de nio han spelat.

Huvudturnering

Final

Källor

Referenser

Externa länkar	
The Masters (World Snooker)
Masters (WWW Snooker)
	
	
	
	
2012 i Storbritannien	
Snookersäsongen 2011/2012	
2012
Sportevenemang i London